Agave (mythologie), een mythologisch figuur: een dochter van Cadmus van Thebe
Agave (geslacht), een geslacht van succulente planten